Alexander Marxer – calciatore liechtensteinese
 Günther Marxer – ex sciatore alpino liechtensteinese
 Manuela Marxer – ex multiplista liechtensteinese
 Marco Marxer – calciatore liechtensteinese
 Martin Marxer – calciatore liechtensteinese
 Patrick Marxer – ex calciatore liechtensteinese